Теория интегрируемых систем — раздел математической физики, изучающий недиссипативные решения дифференциальных уравнений, в том числе уравнений в частных производных. Такие системы имеют соответствующие высшие симметрии.

С-интегрируемые системы 
Под С-интегрируемыми понимают такие системы, решения которых могут быть представлены в явном виде не сложнее, чем через квадратуры — интегралы, зависящие от начальных данных задачи.

Примеры

Гамильтоновы интегрируемые системы и метод обратной задачи рассеяния 
Метод обратной задачи рассеяния подразумевает, что уравнение в частных производных можно представить в виде пары Лакса — системы двух линейных операторов, условием совместности которых будет рассматриваемая система.

Примеры 
 уравнение синус-Гордона

есть условие совместности системы 
 нелинейное уравнение Шрёдингера 
 уравнение Кортевега — де Фриза

Построение решений

Интегрируемые системы и симметрии

Интегрируемые цепочки

Примеры 
 Цепочка Тоды
 Цепочка Бенни

См. также 
 Солитон
 Нелинейная динамика
 нелинейное уравнение Шредингера
 Уравнение Кортевега — де Фриза
 Уравнение синус-Гордона

Примечания

Литература 

 
 
 
 Абловиц М., Сигур Х. Солитоны и метод обратной задачи. - М., 1987.
 Лэм Дж., Введение в теорию солитонов, пер. с англ., М.,1983.
 Л. А. Тахтаджян, Л. Д. Фаддеев — Гамильтонов подход в теории солитонов.- М.; Наука, 1986, 527 стр.
 Переломов А. М. Интегрируемые системы классической механики и алгебры Ли. - М., Наука, 1990. - 240 с. 

Теория волн
Шрёдингера нелинейное
Нелинейные уравнения